Samuel Grass ist der Name folgender Personen:

* Samuel Grass (Mediziner, 1653) (1653–1730), deutscher Mediziner 
 Samuel Grass (Mediziner, 1684) (1684–1745), deutscher Mediziner